

Изменения в новом сезоне

Календарь

Итоговое положение

Ссылки
 Обзор сезона 1979г.

Сезоны DRM